Beauvais steht  geographisch für

 Beauvais, Stadt in der französischen Region Hauts-de-France, davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten
 Arrondissement Beauvais
 Kanton Beauvais-Nord-Est
 Kanton Beauvais-Nord-Ouest
 Kanton Beauvais-Sud-Ouest
 die Grafschaft Beauvais
 Beauvais-sur-Matha, Gemeinde im französischen Département Charente-Maritime
 Beauvais-sur-Tescou, Gemeinde im französischen Département Tarn

Beauvais ist der Familienname folgender Personen:
 Anaïs Beauvais (1832–1898), französische Malerin
 Armand Beauvais (1783–1843), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur des Bundesstaates Louisiana
 César Beauvais (* 2000), französisch-belgischer Biathlet
 Daniela Beauvais (* 1959), deutsche Filmeditorin
 Ernst von Beauvais (1923–2001), deutscher Ministerialbeamter
 Garcelle Beauvais (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Laurent Beauvais (* 1952), französischer Politiker (Sozialistische Partei)
 Marie-Odile Beauvais (* 1951), französische Schriftstellerin
 Peter Beauvais (1916–1986), deutscher Regisseur
 Pierre de Beauvais (Pierre le Picard), französischer Autor und Übersetzer
 Vinzenz von Beauvais († 1264), französischer Dominikaner und Enzyklopädist
 Yvonne Beauvais (1901–1951), französische Nonne, Mystikerin und Generaloberin, siehe Yvonne-Aimée de Jésus

Beauvais steht außerdem für:
 Beauvais (Schiff), einer der ersten LNG-Tanker